Бологое-Псковская железная дорога (встречается название Псково-Бологовская железная дорога) — железнодорожная линия между городами Бологое и Псков.

C 1897 года дорога входила в состав Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. В настоящее время линия Бологое — Псков принадлежит Октябрьской железной дороге.

История 
Железная дорога, как и вся инфраструктура от Пскова до Бологое вдоль нее, за исключением конечных пунктов, была построена «Обществом Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги в 1894—1897 годах». На железной дороге Бологое — Псков было построено 16 станций (Березки, Карамышево, Подсевы, Порхов, Дно, Морино, Волот и другие). Строительство осуществлялось комплексно. Строилась не только сама колея дороги, но одновременно все необходимые для ее эксплуатации хозяйственные службы: путевое хозяйство со станциями и разъездами, службы связи, водоснабжение с водокачками и водонапорными башнями, службы тяги с паровозными и вагонными депо, жилые дома для рабочих. По типовому проекту на станциях были возведены одноэтажные деревянные вокзалы. Станцию Дно начали строить в 1894 году и открыли для движения в 1897 году. На станции, кроме необходимых станционных сооружений, было устроено круглое паровозное депо, где можно было производить ремонт паровозов.

Все сооружения общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги проектировались в соответствии с последними техническими достижениями. Многие здания, выстроенные вначале из дерева, затем перестраивались из кирпича.

Пассажирское и товарное движение открыто 11 ноября 1897 года. В ноябре 1897 года от департамента железных дорог поступила телеграмма: «Господину Псковскому губернатору. Имею честь сообщить вашему Превосходительству, что 11 ноября 1897 года открыто правильное пассажирское и товарное движение по отстроенному Бологое-Псковскому участку Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги: от станции Псков Псково-Рижской железной дороги до станции Бологое Николаевской железной дороги на протяжении 334,58 верст. Министр путей сообщения».

Псков оказался на пересечении железных дорог: Петербурго-Варшавской, Псково-Рижской и Бологое — Псковской, и превратился в крупный железнодорожный узел.

Фотогалерея

Инженерные сооружения 

Мосты через реки Шелонь, Полисть, Ловать, Редью, Полу, Полометь.

Примечания

Источники 
 РГИА, ф. 219, оп. 1/4, д. 6891. «О разрешении изысканий от ст. Бологое до г. Пскова». 1869—1870 гг.
 РГИА, ф. 219, оп. 1/6, д. 9362. «О проведении железной дороги от ст. Бологое Николаевской ж. д. до гор. Пскова через Порхов». 1887—1889 гг.
 РГИА, ф. 219, оп. 1/8, д. 16877. «Освидетельствование Псков-Бологовской ж. д.» 1897 г.
 РГИА, ф. 1287, оп. 25, д. 1998. «О проведении Псково-Бологовской ж. д.» 1895—1897 гг.
 РГИА, ф. 240, оп. 1, д. 286. «Об искусственных сооружениях Бологое-Псковской линии». 1896—1897 гг.

 Докладная записка о разрешении продолжить рельсовый путь до Пскова и далее до Риги. СПб.: Правление О-ва Рыбинско-Бологовской ж. д. 1893 г.
 Записка Правления Общества Рыбинско-Бологовской жел. дороги о вероятном размере коммерческого движения на проектируемой к сооружению Бологое-Псковской линии. СПб.
 Записка о направлении Псково-Бологовской железнодорожной линии через город Порхов. СПб.: Тип. Я. И. Либермана. 1894 г.
 Альбом исполнительных чертежей Бологое-Псковской железной дороги. СПб.: «Товарищество худож. печати». 1900 г.
 Казюлин Н. «Самовар в упряжке ходит». Великие Луки. 2002 г.

Ссылки 
 Бологое — Псков
 Строим путь железный
 http://stationstrus.narod.ru/history_mvrzd.html Станция Старая Русса неофициальный сайт.
 http://www.novgorod.ru/read/information/cultutre/war2/lichkovo/ Лычково. Памятник погибшим детям.

Железнодорожные линии России
История Пскова
1897 год на железнодорожном транспорте
Октябрьская железная дорога
Железнодорожный транспорт Новгородской области
Железнодорожный транспорт Псковской области
Железнодорожный транспорт Тверской области